Swobodny jeździec (ang. Easy Rider) – amerykański film (reż. Dennis Hopper, 1969)
 Easy Rider – polska grupa muzyczna

Zobacz też 
 „Ezy Ryder” – piosenka Jimiego Hendriksa